Il Castel del Monte Aglianico rosato è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle provincie di Barletta-Andria-Trani e di Bari.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosato più o meno intenso
odore: delicato, fragrante, di buona intensità
sapore: asciutto, armonico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Bari  (1991/92)  234,0  
Bari  (1992/93)  330,0  
Bari  (1993/94)  231,0  
Bari  (1994/95)  242,0  
Bari  (1995/96)  242,0

Vini DOC della provincia di Barletta Andria Trani
Vini DOC della città metropolitana di Bari
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Aglianico